Клавдиан (Claudianus, Claudian) е име на:

 Марк Ливий Друз Клавдиан († 42 пр.н.е.), римски сенатор; дядо и прадядо на императорите Тиберий и Клавдий
 Тит Флавий Клавдиан, суфектконсул 179 г.
 Марк Валерий Брадуа Клавдиан, суфектконсул около 172 г.; баща на Марк Валерий Брадуа Маврик
 Клавдиан († 404/405), латински поет 4 и 5 век.

Други:
 Mons Claudianus, кариера в пустинята на Египет